

Cinema 
 The Kleptomaniac – film del 1905 diretto da Edwin S. Porter
 The Kleptomaniac – film del 1914 diretto da Warwick Buckland

Televisione 
 The Kleptomaniac – episodio del 1952 della serie Lucy ed io